Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Todd Perry 6-4, 7-6(4).

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Cyril Suk /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Paul Hanley /  Jordan Kerr (primo turno)
 Martín García /  Mariano Hood (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Heineken Open 2005